Nørreby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nørreby (Nørre Bork Sogn) – en bebyggelse i Nørre Bork Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Nørreby (Femø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Femø Sogn, Lolland Kommune
 Nørreby (Klinte Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Klinte Sogn, Nordfyns Kommune
 Nørreby (Borre Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Borre Sogn, Vordingborg Kommune